Ube puede referirse a:
 Dioscorea alata, un vegetal originario de Filipinas con tubérculo comestible;
Dacryodes edulis, árbol frutal del África tropical, también llamado atanga; o
 Ube, una ciudad de la prefectura de Yamaguchi, Japón.